HMS Plejad har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Plejad (1905) – 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1905
HMS Plejad (T102) – torpedbåt sjösatt år 1953